Montezemolo steht für:

 Montezemolo eine Gemeinde in der italienischen Provinz Cuneo (CN), Region Piemont

Montezemolo ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Cordero Lanza di Montezemolo (1925–2017), Erzpriester der Patriarchalbasilika St. Paul vor den Mauern und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo (1901–1944), italienischer Pionieroffizier und Widerstandskämpfer
 Luca Cordero di Montezemolo (* 1947), italienischer Manager und Unternehmer
 Massimo Cordero di Montezemolo (1807–1879), italienischer Politiker
 Vittorio Cordero di Montezemolo (1917–1982), italienischer Diplomat